Kasempa steht für:

 Kasempa (Sambia), Ort in Sambia
 Kasempa (Distrikt), Distrikt in Sambia
 Flughafen Kasempa, Flughafen in Sambia